Buchard peut désigner :
 Amandine Buchard (1995-), judokate française ;
 Georges Buchard (1893-1987), escrimeur français, frère du suivant ;
 Gustave Buchard (1890-1977), escrimeur français, frère du précédent.